FC Tjernomorets Odessa ( ) er en professionel fodboldklub fra Odessa, Ukraine. Klubben blev etableret i 1936.

Historiske slutplaceringer

Klubfarver

Nuværende trup 
Pr. 15. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiell 
 Premjer-liha officiell 

Fodboldklubber i Ukraine
Etableret i 1936
Odessa